Hun Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yongding He, vattendrag, 
 Hun He (vattendrag i Kina, Inre Mongoliet), 
 Hun He (vattendrag i Kina, Shanxi), 
 Hun Jiang, vattendrag, 
 Hun He (vattendrag i Kina, Liaoning), 

Robotskapade Kinaförgreningar